Халупецкий, Индржих (1910—1990) — чешский искусствовед, теоретик литературы, поэт, переводчик, общественный деятель.
Халупецкий, Ференц (1886—1951) — венгерский шахматист.
 Халупецкая, Генриетта (1818—1878) — австрийская оперная певица, сопрано.